Picchiarello – personaggio immaginario
Picchiarello – serie a fumetti
Picchiarello – serie animata